John Cassavetes (1929-1989), acteur et réalisateur américain ;
ses enfants :
Nick Cassavetes (né en 1959), acteur et réalisateur américain,
Alexandra Cassavetes (née en 1965), actrice et réalisatrice américaine,
Zoe R. Cassavetes (née en 1970), actrice et réalisatrice américaine.